Abriendo puertas puede hacer referencia a:

 Abriendo puertas (1995), álbum de Gloria Estefan.
 «Abriendo puertas», canción de Gloria Estefan.
 Abriendo puertas (1990), álbum de Jerry Rivera.